Raiska kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raiska (ö i Finland), Norra Österbotten, Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar